Стелан Скарсгорд () је шведски глумац, рођен 13. јуна 1951. године у Гетеборгу (Шведска).

Филмографија 

|-
| 1997. || Несаница || Insomnia || Јонас Енгстром||
|-
| 1997. || Добри Вил Хантинг || Good Will Hunting || професор Џералд Ламбо ||
|-
| 1998. || Спаситељ || Savior || Питер Доминик || 
|-
| 1998. || Ронин || Ronin || Грегор || 
|-
| 1999. || Дубоко плаво море || Deep Blue Sea || Џим Витлок || 
|-
| 2003. || Догвил || Dogville || Чак || 
|-
| 2004. || Истеривач ђавола 4: Почетак || Exorcist: The Beginning || отац Ланкестер Мерин || 
|-
| 2004. || Краљ Артур || King Arthur || Сердик || 
|-
| 2005. || Истеривач ђавола 5: Власт || Dominion: Prequel to the Exorcist || отац Ланкестер Мерин || 
|-
| 2005. || Беовулф и Грендел || Beowulf & Grendel || Хротгар || 
|-
| 2006. || Пирати са Кариба: Тајна шкриње || Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest || Бил „Пертла” Тарнер || 
|-
| 2007. || Пирати са Кариба: На крају света || Pirates of the Caribbean: At World's End || Бил „Пертла” Тарнер || 
|-
| 2008. || Mamma Mia! || -{Mamma Mia!}- || Бил Андерсон ||
|-
| 2008. || Арн - Краљевство на крају пута || -{Arn – The Kingdom at Road's End}- || Биргер Броса|| 
|-
| 2009. || Анђели и демони || -{Angels & Demons}- || Максимилијан Рихтер|| 
|-
| 2011. || Краљ ђавољег острва || -{Kongen av Bastøy}- || директор|| такође извршни продуцент
|-
| 2011. || Тор || -{Thor}- || др Ерик Селвиг|| 
|-
| 2011. || Меланхолија || -{Melancholia}- || Џек|| 
|-
| 2011. || Мушкарци који мрзе жене || -{The Girl with the Dragon Tattoo}- || Мартин Вангер|| 
|-
| 2012. || Осветници || -{The Avengers}- || др Ерик Селвиг|| 
|-
| 2013. || Ромео и Јулија || -{Romeo and Juliet}- || Кнез Ескало|| 
|-
| 2013. || Трагови прошлости || -{The Railway Man}- || Финли|| 
|-
| 2013. || Нимфоманка || -{Nymphomaniac}- || Селигман|| 
|-
| 2013. || Тор: Мрачни свет || -{Thor: The Dark World}- || др Ерик Селвиг|| 
|-
| 2014. || По реду нестајања || -{Kraftidioten}- || Нилс|| извршни продуцент
|-
| 2014. || Хектор у потрази за срећом || -{Hector and the Search for Happiness}- || Едвард|| 
|-
| 2015. || Пепељуга || -{Cinderella}- || Велики војвода|| 
|-
| 2015. || Осветници: Ера Алтрона || -{Avengers: Age of Ultron}- || др Ерик Селвиг|| 
|-
| 2018. || Mamma Mia! Идемо поново || -{Mamma Mia! Here We Go Again}- || Бил Андерсон || 
|-
| 2021. || Дина || -{Dune}- || Барон Владимир Харконен || 
|-
| 2022. || Тор: Љубав и гром || -{Thor: Love and Thunder}- || др Ерик Селвиг|| камео
|-
| 2023. || Дина: Други део || -{Dune: Part Two}- || Барон Владимир Харконен || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Нисам сигуран да ће у Европи мешавина културе преживети - интервју („Политика”, 30. април 2017)

Рођени 1951.
Шведски глумци
Добитници награде Сребрни медвед